Jozef Peeters (musicus) (1878-1951), Belgisch amateurmusicus
 Jozef Peeters (Puurs) (*1884), burgemeester van Puurs (1922-1932)
 Jozef Peeters (kunstenaar) (1895-1960), Belgische kunstenaar 
 Jozef Peeters (Steendorp) (1916-2004), Belgische huisarts en politicus, oud-burgemeester van Steendorp (1947-1976)
 Jozef Peeters (ontvoerder) (+2010), ontvoerder van Anthony De Clerck